John James (ator)
 John James (futebol americano)
 John James (futebol australiano)

Desambiguações de antropônimos